«Жил-был мошенник» () — британская кинокомедия, снятая в 1960 году режиссёром Стюартом Берджем, на студии Knightsbridge Films и 
United Artists по мотивам пьесы Джеймса Брайди «Странная легенда о Шульце».

Сюжет 
Банда мошенников обманывает законопослушного специалиста по взрывчатым веществам и тот начинает работать на эту преступную группировку. За помощь мошенникам его хватает полиция и помещает в тюрьму. После освобождения из заключения, он замечает, что ведущие граждане города обманывают своих соседей.

В ролях 
 Норман Уиздом — Дэви Купер (дублировал К. Тыртов)
 Альфред Маркс — Адольф Картер
 Эндрю Круикшенк — МакКиллап
 Реджинальд Беквит — начальник станции
 Сюзанна Йорк — Эллен
 Джин Кларк — Фреда (дублировала З. Толбузина)
 Тимоти Бейтсон — Флэш Дэн
 Пол Уитсан-Джонс — джентльмен в ресторане
 Фред Гриффитс — таксист
 Энн Хефферман — медсестра в больнице
 Розалинда Найт — медсестра в больнице
 Рид Де Руан — голландец
 Брайан Оултон — Эштон
 Глин Хьюстон — курящий машинист
 Перси Герберт — тюремный надзиратель
 Эдна Петри — женщина в актовом зале
 Джек Мэй — сержант полиции
 Рональд Фрейзер — генерал Камминс
 Эд Деверо — американский полковник
 Сэм Кидд — Форман
 Редмонд Филлипс — падре
 Джордж Мерселл — ''администратор.

Примечания

Ссылки 
 There Was A Crooked Man
  

Кинокомедии Великобритании
Фильмы на английском языке
Фильмы Великобритании 1960 года
Кинокомедии 1960 года
Экранизации пьес Великобритании
Комедийно-драматические фильмы Великобритании
Криминальные фильмы Великобритании